Marilyn Manson puede referirse a:

 Marilyn Manson es el cantante de un grupo estadounidense del género metal alternativo.
 Marilyn Manson es el grupo de música al que da nombre su cantante.
 Marilyn Manson es el nombre de las giras independientes que dio el cantante de 1989 a 1994.